

Geografia 
Mangora – città dello Swat (Pakistan).

Persone 
 Giorgio Mangora – produttore della Cobra Records

Zoologia 
Mangora – genere di ragni della famiglia Araneidae